Diario de Valencia puede hacer referencia a:
 Diario de Valencia (1790-1835), periódico de Valencia.
 Diario de Valencia (1911-1936), periódico de Valencia.
 Diario de Valencia (1790-1835)#Otros periódicos con el mismo título, otros periódicos de Valencia con el mismo título.